Kösel steht für:
 Edmund Kösel (* 1935), deutscher Didaktiker und Hochschullehrer
 Kösel-Verlag, deutscher Buchverlag